Юрий Григорьевич Авалишвили (, Тбилиси, Грузия) — художник-живописец, член союза художников СССР, член Творческого союза профессиональных художников; является Вице-президентом Творческого союза профессиональных художников; член Творческого союза художников России, член Международного художественного фонда, член-корреспондент Международной Академии Современных Искусств, Почетный деятель искусств России.

Биография 

Юрий Авалишвилли родился в Тбилиси, в Грузии, в семье Авалова Григория Елисеевича инженера мостов и тоннелей и   Валентины Сергеевны Зиминой архитектора. Его художественными учителями стали художник Уча Джапаридзе, Джованни Вепхвадзе, Гиви Церадзе и Дмитрий Эристави. Окончания Тбилисской государственной академии художеств в 1988.

Сотрудничество 
Юрий Авалишвилли переехал в Москву, где развернул активную выставочную работу. Неоднократно сотрудничал с коллекционером, меценатом и художником Николаем Корниловым, с которым его связала крепкая дружба. В качестве художественного эксперта Авалишвили сотрудничал с ассоциацией «Искусство народов мира»; является художественным экспертом Союзом художников Грузии. Является художественный эксперт центром развития искусства «АРТ-АРСИ». Представитель и художественный эксперт галереи «Центр-М» при правительстве Москвы. С 2005 года - Представитель и художественный эксперт Музея «Museum of Modern Renaissance» Бостон, США. С 2005 года - Член Экспертного совета Музея портрета.  В 2019 г. Заместитель Председателя конкурса «Искусство. Совершенство. Признание»

Творчество 

Юрий Авалишвили принимал участие в более чем в двухстах выставках и аукционах в Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге, а также за границей — на Кипре, в Балтиморе, Лондоне, Риме, Париже. В 1995 г. Лауреат Международной ассоциации «Искусство народов мира», Обладатель диплома Академии Феррони (2005), В 2007 году - Лауреат диплома творческого союза художников России (московское отделение), В 2008 Почетный диплом ТСПХ где он является вице-президентом, В 2018 г. Диплом участника - Десятый международный фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции», В 2018 г. Диплом участника выставки арт-группы Alter Ego, В 2019 г. диплом участника выставки «Июньский год» московского выставочного зала «Тушино», В 2019 г. Лауреат диплома клуба экспертов «Ампир», В 2020 г. Диплом за участие в Выставке «Ритм и Согласие» в Культурном центре Посольства республики Армения в России. В 2019 году получил золотые медали конкурсов «Искусство. Совершенство. Признание» за работы «Души звезд» и «Единство четырех».

Произведения Авалишвили опубликованы во многих российских и международных каталогах: «Искусство России» (2002, 2003, 2004), «Артиндекс» (2006), «Современный русский реализм» (2003), «Реализм XXI века. Живопись» (2004); каталог выставки «On The Wall»(Лондон, 2004); каталог «FYR arte contemporanea Premio LEONARDO DA VINCI» (Италия, Флоренция); «100 сontemporary international artists» (2007); каталог 11-й выставки Коктебель-Карадаг; каталог «Творческого союза профессиональных художников» (2008) и т. д.

Награды 
Почетный деятель искусств России; В 2000 году - Лауреат конкурса «Золотая Кисть» В 2019 г. дважды лауреат международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание». Номинация – Живопись. Золотые медали.;

Работы в собраниях и музеях 
 Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси;
 Национальная картинная галерея Армении, Ереван;
 Museum of Modern Renaissance, Бостон;
 Одесский государственный музей Западного и Восточного искусства, Одесса;
 Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, Александров;
 Музей К. Д. Бальмонта, Шуя;
 Ярославский художественный музей, Ярославль;
 Музей портрета «Россия — Взгляд из третьего тысячелетия», Москва;
 Музей портрета «Национальная портретная галерея». Museum portrait «National Portrait Gallery» — Коллекция музея — Бальмонт Константин Дмитриевич;
 Омский государственный музей, Омск;
 Щучинский государственный музей, Щучинск;
 Кокчетавский государственный музей, Кокшетау;
 Галерея «М’АРС», Москва;
 Галерея «Никор», Москва;
 частные коллекции России, Швейцарии, США, Германии, Израиля, Голландии, Франции, Великобритании и др.

Галерея

Выставки

Библиография 
 Каталог выставки «Пространство и дух», Москва, 1991.
 Каталог международной художественной ярмарки «ЦДХ-2000», Центральный Дом художника, Москва, 2000.
 Каталог выставки «Золотая кисть», Центральный Дом художника, Москва, 2000.
 Буклет выставки «Мастер класс», Русский музей, Санкт Петербург, 2000.
 Журнал «Художественный совет», 2 (14), 2000.
 Каталог международной художественной ярмарки «ЦДХ-2001», Центральный Дом художника, Москва, 2001.
 «Искусство России 2002», М.: СканРус, 2002.
 «Искусство России 2003», М.: СканРус, 2003.
 «Современный русский реализм», М.: СканРус, 2003.
 «Искусство России 2004», М.: СканРус, 2004.
 «Реализм 21 века. Живопись», М.: СканРус, 2004.
 Каталог выставки «On The Wall», Лондон, 2004.
 Буклет выставки галереи «Arcima», Париж, 2004.
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «Монсегюр» М.: ЗАО «КЖИ ЗА РУЛЕМ», 2004.
 Каталог-справочник «ARTINDEX», Художники 06 Выпуск 4.2006, Санкт-Петербург.
 Каталог «FYR arte contemporanea Premio LEONARDO DA VINCI», Италия, Флоренция.
 100 Contemporary international artists usa ISBN 978-3-8365-1021-9.
 Каталог 11-й выставки Коктебель-Карадаг.
 Каталог «Творческого союза профессиональных художников».
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «Колодец времени» ISBN 978-5906819-66-6.
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «Дочь Нефертити» ISBN 978-5-902937-06-7
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «Тамерлан. Копье Судьбы» ISBN 5-902937-02-7.
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «По следам инков» ISBN: 978-5-902937-08-1
 Иллюстрации к книге Т. Семеновой «Наложница императора» ISBN: 5-902937-01-9
 Каталог «Творческий союз художников России» «Российской академии художеств» Москва 2009.
 «Меценат и мир» Литературно — художественный культурологический международный журнал
 Буклет фестиваля дыни.
 Авалишвили Юрий, Сафонкин Лев: «Вечный поиск самого себя…» интервью «Наука и религия», ежемесячный научно-популярный журнал. — Москва: Наука и религия, 2010. — № 6. — С. 64, 3 стр. обложк.: цв.ил. — ISSN 0130-7045

Примечания

Источники 
 Музей портрета «Национальная портретная галерея». Museum portrait «National Portrait Gallery» — Художники Музея. Cовременные художники-портретисты россии. — Авалишвили Юрий
 Современные художники, фотографы и скульпторы со всего мира «Гармоничный мир. Юрий Григорьевич Авалишвили»

Ссылки 
 С.Айдинян. «Взгляд в Небо»
 Художники, участники Международного Арт-Проекта Андрея Некрасова «Гейзеры Подсознания в ЦДХ»
 Документы из музеев на персональном сайте художника
 List of Popular Georgian Artists
 Некоммерческий проект «Россия — далее везде» Ольга Алешина «Завтра и вчера»
 «РосКон 2005: Результаты» Москва, 10 — 13 февраля 2005 

Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники Тбилисской академии художеств
Художники Москвы
Художники XXI века
Художники XX века
Художники России XX века
Художники России XXI века
Современные художники России
Художники-пейзажисты России
Художники по алфавиту
Художники-портретисты России